Ulica Gołębia w Krakowie
 Ulica Gołębia w Poznaniu

Gołębia